Christian Thomas (né en 1965), sauteur en longueur allemand, médaillé de bronze aux Championnats d'Europe en salle 1987
 Christian Thomas (1896–1970), gymnaste artistique danois, champion olympique en 1920
 Christian Thomas (né en 1992), joueur de hockey sur glace canadien, médaillé de bronze olympique en 2018